Batillaria är ett släkte av snäckor. Batillaria ingår i familjen Batillariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Batillaria